Additionstheorem steht
 in der Physik für 
 das Additionstheorem der speziellen Relativitätstheorie, siehe Relativistisches Additionstheorem für Geschwindigkeiten
 in der Mathematik für eine Formel, in der Funktionsargumente addiert werden, beispielsweise:
 Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen, siehe Formelsammlung Trigonometrie #Additionstheoreme
 Additionstheoreme der Hyperbelfunktionen, siehe Hyperbelfunktion #Additionstheoreme
 Additionstheorem der Kugelflächenfunktionen, siehe Kugelflächenfunktionen #Additionstheorem
 Additionstheoreme der elliptischen Funktionen
 in der Mathematik für eine Formel, in der Funktionswerte addiert werden (auch als Summenformel bezeichnet), beispielsweise:
 Additionstheoreme für Arkusfunktionen, siehe Formelsammlung Trigonometrie #Additionstheoreme für Arkusfunktionen
 Additionstheoreme des Areasinus hyperbolicus und Areakosinus hyperbolicus, siehe Areasinus hyperbolicus und Areakosinus hyperbolicus #Andere Identitäten
 Additionstheoreme des Areatangens hyperbolicus und Areakotangens hyperbolicus, siehe Areatangens hyperbolicus und Areakotangens hyperbolicus #Additionstheoreme